Ascencion eller ascención har flere specialiseringer:
 Ascención - spansk ord for opstigen, himmelfart.
 Ascención (album) - fjerde album af det latinske rockband Malo, udgivet i 1974.

Se også 
 Ascención de Guarayos - by i Bolivia.
 Ascension (flertydig) - engelsk ord for opstigen, himmelfart.
 Asunción (flertydig) - spansk ord for opstigen, himmelfart - eller formodning.